It's My Life (The Animals), een single van The Animals uit 1965
It's My Life (Talk Talk), een single van Talk Talk uit 1984, in 2004 gecoverd door de band No Doubt
It's My Life (Dr. Alban), een single van Dr. Alban uit 1992
It's My Life (Bon Jovi), een single van Bon Jovi uit 2000
It's My Life (Cezar), een single van Cezar uit 2013